Andrea Bertolacci (* 11. ledna 1991, Řím) je italský fotbalový záložník. Momentálně hraje v Italském klubu UC Sampdoria.

Přestupy 

 z AS Řím do CFC Janov za 1 200 000 Euro
 z CFC Janov do AS Řím za 8 500 000 Euro (1.7. 2015)
 z AS Řím do AC Milán za 20 000 000 Euro (2.7. 2015) 
 z AC Milán do UC Sampdoria zadarmo

Statistiky

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz italského Superpoháru (2016)
 1× vítěz druhé italské ligy (2009/10)

Reprezentační 
 1x na ME 21 (2013 - stříbro)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 
 Profil hráče na National Football Teams.com 

Italští fotbalisté
Italští fotbaloví reprezentanti
Fotbalisté US Lecce
Fotbalisté AS Řím
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté FC Janov
Fotbalisté Sampdorie Janov
Muži
Fotbaloví záložníci
Narození v Římě
Narození 11. ledna
Narození v roce 1991
Žijící lidé